Stare Miasto est le nom :

Toponymie

Villages, gminas 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 de la gmina de Stare Miasto, dans le powiat de Konin ;
 du village de Stare Miasto, chef-lieu de cette gmina ;
 du village de Stare Miasto, dans le powiat de Szamotuły.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Stare Miasto, dans la voïvodie de Basses-Carpates ;
 du village de Stare Miasto, dans la voïvodie de Poméranie ;
 du village de Stare Miasto, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.

Quartiers 
 de l'arrondissement de Stare Miasto, à Poznań ;
 du quartier de Stare Miasto, dans l'arrondissement de Śródmieście, à Szczecin ;
 de l'arrondissement de Stare Miasto, à Wrocław.